Aranea coronata est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Aranea coronata De Geer, 1778 est synonyme d'Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) ;
 Aranea coronata Walckenaer, 1802 nec De Geer, 1778 est synonyme de Evarcha falcata (Clerck, 1757).

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Theridiidae
Salticidae